Fötschach heißen folgende geographische Objekte:

 Fötschach (Gemeinde Leutschach), Katastralgemeinde und Ortschaft von Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Fötschach (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Lorenzen bei Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark